Hannah hace referencia a varios artículos:

Personas
Hannah Arendt, teórica política alemana;
Hannah Kudjoe, importante activista que luchó por la independencia de Ghana;
Hannah Pritchard (1711-1768), actriz de teatro británica;
Hannah Caroline Aase, botánica y curadora estadounidense;
Hannah Hoekstra, actriz neerlandesa;
Hannah Glasse, Autora y cookery writer britanica;
Hannah New, actriz inglesa;
Brook Hannah (1874–1961), futbolista australiano y misionero protestante;
Ana o Hannah, figura bíblica madre del profeta Samuel.

Además
Hannah (Dakota del Norte), ciudad estadounidense;
Hannah Montana (desambiguación)
Hannah y sus hermanas, película estadounidense de 1986;

Variantes
Hanna